Села:
 Бузьке — Миколаївська область, Арбузинський район
 Бузьке — Миколаївська область, Вознесенський район
 Бузьке — Миколаївська область, Новоодеський район